Suini — триба семейства свиные, включающая в себя 2 рода, 1 из которых — Porcula — монотипичный. Другой род — Sus — включает в себя 9 видов (см. ниже), часто довольно своеобразных, в том числе домашнюю свинью и единственного представителя семейства, обитающего ближе к северу — кабана.

Классификация и филогения 
Положение Suini среди свиных:

База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 9 современных видов кабанов и 1 вид карликовых свиней:
 
 
 
 
 
 
 
 
 , одомашненная форма кабана
 
 
 
 ? Dasychoerus
 ? Euhys
В состав трибы также входят некоторые вымершие виды:
 † Microstonyx
 † Korynochoerus
 † Hippopotamodon
 † Eumaiochoerus

Примечания